Zgoda bezeichnet:

 Zgoda (Braniewo), Ortschaft in der Landgemeinde Braniewo
 Zgoda (Stare Miasto), Ortschaft in der Landgemeinde Gmina Stare Miasto
 Zgoda (Świętochłowice), Stadtteil von Świętochłowice
 Lager Zgoda, Arbeitslager im Stadtteil Zgoda der Stadt Świętochłowice